Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2023 () проводился со 2 по 5 февраля 2023 года в городе Карлстад.

В чемпионате принимало участие 16 команд.

Чемпионом стала команда Karlstads CK, Eriksson (Карлстад; скип Оскар Эрикссон); команда кёрлинг-клуба Karlstads CK выиграла чемпионат в 12-й раз в своей истории, Оскар Эрикссон как скип команды — впервые. Серебряные медали завоевала команда Mjölby AI CF, Team Väderstad (Мьёльбю; скип Axel Landelius). Бронзовыми призёрами стали проигравшие в полуфиналах команды: Sollefteå CK, Nyman (Соллефтео; скип Фредрик Нюман) и CK Granit, Burning Goats (Евле; скип Jacob Hanna).

Одновременно и в том же месте проводится чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2023.

Формат турнира

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию С.

{{8TeamBracket 
| RD1=Игра 1
| RD2=Игра 2
| RD3=Игра 3
| group1=
| group2=

| seed-width=
| score-width=30px
| team-width=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Göteborgs CK, Perem
| RD1-score5= 6
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Sundbybergs CK, Westerberg
| RD1-score6= 5

| RD1-seed7=
| RD1-team7= Göteborgs CK, Kroppkakans vänner
| RD1-score7= 1
| RD1-seed8=
| RD1-team8= CK Silverstenen
| RD1-score8= 8

| RD2-seed3=
| RD2-team3= Göteborgs CK, Perem
| RD2-score3= 7
| RD2-seed4=
| RD2-team4= CK Silverstenen
| RD2-score4= 8

| RD3-seed1=
| RD3-team1= Sollefteå CK, Nyman
| RD3-score1= 8
| RD3-seed2=
| RD3-team2= CK Silverstenen
| RD3-score2= 1
}}

 Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.

 Медальный этап (Slutspel) 

Время начала матчей указано местное (UTC+1).Четвертьфиналы. 4 февраля, 19:00Полуфиналы. 5 февраля, 9:00Финал.' 5 февраля, 14:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2023

2023
Спорт в Швеции в 2023 году
Февраль 2023 года
Спортивные соревнования в Карлстаде